Alexander Koslow () ist der Name folgender Personen:
 Alexander Sergejewitsch Koslow (1993–2022), russischer Fußballspieler